Сан Педро Лагуниљас има више значења:

 Општина Сан Педро Лагуниљас (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Педро Лагуниљас (Сан Педро Лагуниљас, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику